Lars-Erik Larsson (1908-1986) – szwedzki kompozytor
 Lars-Erik Larsson (ur. 1937) – szwedzki wioślarz
 Lars-Erik Larsson (ur. 1944) – szwedzki szermierz

Zobacz też 
 
 Lars Larsson